La bandera de Adigueya pertenece a la república del mismo nombre, en la Federación Rusa. En campo verde, doce estrellas de oro, nueve se asemejan a un arco y tres horizontales, con tres flechas cruzadas en el centro.

El verde es un símbolo Bosques Verdes y Las Montañas. Las doce estrellas simbolizan las tribus de Adiguesia, las nueve estrellas en el arco las nueve tribus aristocráticas de Adiguesia, en contraste con la integración de las tres estrellas que son las tres tribus democráticas. Las flechas simbolizan la paz.

El diseño original de la bandera fue establecido en 1830 por el delegado británico David Urquhart. Este diseño fue utilizado por los adigueses en el siglo XIX en su lucha contra la Rusia Imperial.
La bandera actual fue adoptada tras el colapso de la Unión Soviética, el 23 de marzo de 1992. Las proporciones son 2:1.

Adigueya
Adigueya
Adigueya